Turjak – wieś w Bośni i Hercegowinie
 Turjak – osada w Słowenii

Zobacz też 
 Tujak – wieś w Iranie